Cabrero (chevrier en espagnol) peut désigner :

Lieux 

 Cabrero, ville et  commune du Chili de la Province de Biobío, elle-même située dans la Région du Biobío au Chili.
 Cabrero, commune de  la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
 Cabreros del Monte, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Cabreros del Río, commune d'Espagne dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León.

Personnalités 

 Andrés Cabrero (né en 1989), joueur de football portoricain. 
 Enrique Cabrero (né en 1956), scientifique mexicain
 Jesús Cabrero (né en 1981), joueur de football espagnol
 José Daniel Barquero Cabrero (né en 1966), professeur d'université espagnol 
 José Cabrero Arnal (1909-1982), dessinateur républicain espagnol, créateur du personnage Pif le chien. 
 Juan Ramón Cabrero Obrer (né en 1980), joueur de football espagnol
 Ramón Cabrero (né en 1947), joueur de football espagnol
 Saúl García Cabrero (né en 1994), joueur de football espagnol
 José  Domínguez Muñoz, connu sous le nom El Cabrero, chanteur libertaire espagnol de flamenco.

Animaux
 Cabrero appellation commune d'une espèce de passereau.